Bezpieczeństwo bierne – to zespół cech pojazdu mających na celu zmniejszenie skutków zaistniałej kolizji lub wypadku drogowego z punktu widzenia wszystkich jego uczestników. 
Elementy poprawiające bezpieczeństwo bierne to m.in.:
 konstrukcja nadwozia: wzmocnienia boczne, strefy kontrolowanego zgniotu, klatka bezpieczeństwa
 odpowiedni kształt nadwozia chroniący uczestników zewnętrznych: brak ostrych krawędzi, konstrukcja drzwi (w tym klamek), „składane” lusterka na przegubach, zabezpieczenie przed wjechaniem pojazdu pod samochód ciężarowy
 łamana kolumna kierownicy
 pasy bezpieczeństwa
 napinacze pasów
 poduszka powietrzna
 zagłówki
 foteliki samochodowe dla dzieci
 szyby klejone (dawniej szyby hartowane)
 mocowanie silnika uniemożliwiające jego kontakt z osobami znajdującymi się w kabinie
 wykonanie elementów z materiałów niepalnych, nietoksycznych i odkształcalnych
 układ paliwowy posiadający zabezpieczenia przed wypływem paliwa, wykonany z elementów nieiskrzących
 pałąk stały w samochodach z nadwoziem roadster
 chowane pałąki z tyłu samochodu lub wysuwane zagłówki w kabrioletach

Zobacz też 
 bezpieczeństwo czynne

Bezpieczeństwo pojazdów